Hak (schoeisel), deel van schoeisel
Hiel, lichaamsdeel aan de voet
Hak (hout), gereedschap voor houtbewerking
Hak (grondbewerking), gereedschap voor grondbewerking
Hak (schip), deel van een schip
Hak (merk), Nederlands verwerker van groente en fruit
Hak Milieutechniek, voormalig Nederlands bedrijf in bodemsaneringstechnieken
Huisaansluitkast, deel van de elektriciteitsvoorziening van een woning

Zie ook 
Hakken